Josefovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Josefovice (Klimkovice), Ortsteil von Klimkovice, Okres Ostrava-město
Josefovice, Ortsteil von Hrabyně, Okres Opava